Якуровская — название населённых пунктов в Шенкурском районе Архангельской области.
 Якуровская — деревня в Никольском сельском поселении.
 Якуровская — деревня в Тарнянском сельском поселении. С 2 июля 2012 года в составе (Муниципального образования «Никольское»)